Javier Moscoso (1934-), est un homme politique espagnol ;
 Javier Moscoso (1966-), est un historien et philosophe des sciences espagnol ;